A Cíviscolors egy debreceni székhelyű queer informális csoport. A szervezet eredeti formájában 2016-ben alakult, és a jelenlegi formáját 2021 júliusában nyerte el, amikor összeolvadt egy új, ifjúsági LMBTQ csoporttal, ami a 2021 júniusában tartott debreceni tüntetést követően alakult meg.

A csoport célja közösséget és safe placet nyújtani a debreceni queer és szövetséges fiataloknak és a queer jogegyenlőségért küzdeni az aktív állampolgárság eszközeivel.

Alakulása 

A Cíviscolors eredetileg több kisebb debreceni LMBT formációból jött létre 2015-16-ban. A csoport elsődleges célja ekkor a közösségteremtés volt, az aktivizmus háttérbeszorulásával. A csoport belső konfliktusok miatt 2017-ben feloszlott. Néhány régi tagja élesztette újra 2020 októberében, továbbra is informális csoportként, közösségszervezéssel foglalkoztak.

A jelenlegi formáját 2021 szeptemberében nyerte el, amikor a korábbi debreceni LMBTQ tüntetést követően elkezdődött ifjúsági csoportosulással összeolvadt. A tiltakozást a szervezők azért hirdették meg, mert a magyar Országgyűlés június 15-én fogadta el a közbeszédben általában „pedofiltörvénynek” vagy „propagandatörvénynek emlegetett törvénymódosítás-csomagot. A Fidesz, a Jobbik és egyes független képviselők szavazataival elfogadott jogszabály-módosítás homo- és transzfób passzusai miatt korábban számos civil szervezet és médiaszolgáltató is tiltakozott, Budapesten pedig még a szavazás előtti napon tízezres tüntetést is tartottak. A csoport ezt követően heti rendszerességgel kezdett el találkozni, és egymás megismerését követően megalkották a céljaikat és a jövőbeli terveiket.

Tevékenység 

A csoport minden héten péntekenként találkozik az Alternatív Közösségek Terében, ahol az előre a tagság által megjelölt tevékenységet folytatjuk, amit nagyjából 2-3 havonta jelölünk ki. A pénteki találkozók nyilvánosak, és bárki részt vehet rajtuk. A találkozók célja a safe place megteremtése, a kapcsolódás és a közös tanulás. A pénteki találkozókon kívül különféle nyilvános, meghirdetett eseményeket is tartunk, amik a szórakozást és az LMBTQ aktivizmust támogatják.

Elérhetőség 

https://www.facebook.com/civiscolors/

Kapcsolódó szócikkek 

 Szexuális irányultság
 Nemi identitás

Kisebbségek
Magyarországi LMBT-szervezetek